SAW steht für:
 Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen (IATA-Flughafencode)
 Sachsen-Anhalt-Welle, privater Radiosender aus Sachsen-Anhalt, siehe radio SAW
 Sächsische Akademie der Wissenschaften, Körperschaft des öffentlichen Rechts
 ṣallā ʾllāhu ʿalayhi wa-sallam(a) () „Gott segne ihn und schenke ihm Heil!“, siehe Eulogie (Islam)
 Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, siehe Schweizer Wanderwege
 Second Automobile Work frühere Bezeichnung des chinesischen Autoherstellers Dongfeng Motor Corporation
 Sendeabwicklung, Teil eines Fernseh- oder Hörfunksenders
 Squad Automatic Weapon, das Standard-Maschinengewehr der US Army, siehe M249 SAW
 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich
 Stock Aitken Waterman, britisches Musikproduzenten-Trio
 Schwarz auf weiß, deutsches Rapduo bestehend aus KC Rebell und PA Sports.
 Surface Acoustic Wave, siehe Akustische Oberflächenwelle
 SAW-Tag, ein die akustische Oberflächenwelle nutzender Transponder

SAW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Altmarkkreis Salzwedel

Saw steht für:
 Saw (Filmreihe), siebenteilige US-amerikanische Horror-Thriller-Reihe
 Saw (2003), Vorläufer der Horror-Thriller-Reihe Saw
 Saw – The Ride, englische Achterbahn
 Saw Rock, Klippenfelsen der Südlichen Sandwichinseln, Südatlantik
 Mount Saw, Berg im Kempland, Antarktika

Saw ist der Familienname folgender Personen:
 Saw Maung (1928–1997), myanmarischer Politiker, Ministerpräsident von Myanmar
 Saw Swee Leong (* um 1955), malaysischer Badmintonspieler
 John Saw Gawdy (* 1955), myanmarischer römisch-katholischer Geistlicher und Koadjutorbischof von Taungngu
 John Saw Yaw Han (* 1968), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Kengtung
 Noel Saw Naw Aye (* 1969), myanmarischer Geistlicher, Weihbischof in Yangon
 Justin Saw Min Thide (* 1951), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Hpa-an
 Raymond Saw Po Ray (* 1948), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Mawlamyine

Saw ist der Künstlername folgender Personen:
 Lady Saw (* 1972), jamaikanische Reggae-Deejay
 Tenor Saw (1966–1988), jamaikanischer Reggae-Singjay

saw steht für:
 Sawi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache der Sawi

Abkürzung